La saison 1922-1923 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les treize meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, pour permettre le passage de l'élite de 13 à 12 clubs, les 3 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne.

C'est le SK Rapid Vienne qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 4 points d'avance sur le SV Amateure et 9 sur le SK Admira Vienne. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club. Le tenant du titre, le Wiener Sport-Club, ne termine qu'au , à 11 points du Rapid mais remportre tout de même un trophée cette saison après son succès en finale de la Coupe d'Autriche face au Wacker AC.

Les 13 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 
 

Source : bundesliga.at

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1922 en Autriche
1923 en Autriche